William Legge (1731-1801), 2e graaf van Dartmouth, Brits staatsman
 William Legge (1851-1936), 6e graaf van Dartmouth, Brits politicus
 William Legge (1881-1958), 7e graaf van Dartmouth, Brits politicus
 William Legge (1949), 10e graaf van Dartmouth, Brits politicus
 William Vincent Legge (1840-1918), Australisch ornitholoog